Daniel Hansson och liknande namn kan syfta på

 Daniel Hansson Hund (1541–1611), svensk adelsman och kammarjunkare
 Daniel Hansson (dirigent) (född 1973), svensk dirigent
 Daniel Hansson (1977–2018), nynazist och dömd mördare